Долгозеро — лимноним:
 Долгозеро — озеро в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Долгозеро — озеро в Бабаевском районе Вологодской области.
 Долгозеро — озеро в Вытегорском районе Вологодской области.
 Долгозеро — озеро в Тихвинском и Бокситогорском районах Ленинградской области.
 Долгозеро — озеро в Вытегорском районе Вологодской области.
 Долгозеро — топоним:
 Долгозеро — упраздённая деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.